Czeremcha (Podlachië), een plaats in Polen
 Czeremcha (gemeente), de gemeente rond deze plaats
 Czeremcha (Subkarpaten), een plaats in Polen